Riad kan syfta på:

Geografi

Mauretanien 

 Riad (departement i Mauretanien), Trarza,

Saudiarabien 

 Riyadh, huvudstaden, Ar-Riyad, 

Robotskapade Mauretanienförgreningar
Robotskapade Saudiarabienförgreningar